Val Demone, antica divisione amministrativa della Sicilia
Valdemone – olio di oliva a Denominazione di origine protetta prodotto